Герберт Дингл (; 2 августа 1890, Лондон — 4 сентября 1978, Кингстон-апон-Халл) — английский астрофизик, президент Британского Королевского астрономического общества в .

Дингл выпустил две книги по специальной теории относительности Альберта Эйнштейна (СТО) и получил мировую известность как авторитет в этой области. Однако после ухода на пенсию в конце 1950-х гг. он пересмотрел свои взгляды и выступил с опровержениями этой теории.

Опровержения Дингла (изменявшиеся с течением времени) были основаны на парадоксе близнецов в теории относительности, который якобы содержит в себе противоречие: «[Специальная] теория [относительности] неизбежно требует, чтобы A старел медленнее, чем B, а B — медленнее, чем A; не нужно быть гением, чтобы понять, что это невозможно».

Ряд учёных неоднократно отвечали на заявления Дингла, показывая несостоятельность его опровержений СТО.

Преобразование Лоренца   и его алгебраическое обращение   где  предполагают, что  в точке  и  в точке  Дингл утверждал, что эти два факта противоречат друг другу, поскольку первое подразумевает, что  а второе — что  Однако, согласно объяснению Г. Дж. Уитроу, эти отношения применимы к двум различным условиям, а именно,  и  соответственно. Таким образом, вопреки утверждению Дингла, нет никакого противоречия, равно как и эти отношения не являются просто «кажущимися». Они являются действительными отношениями временных координат в инерциальных системах отсчёта вдоль двух различных направлений в пространстве-времени.

Большинство современных физиков придерживаются мнения об ошибочности опровержения Герберта Дингла, так как в любой формулировке парадокса близнецов симметричность между братьями отсутствует (см. детальный разбор различных формулировок парадокса в статье Парадокс близнецов).

Публикации 
 Герберт Дингл «Наука на перепутье» (Science at the Crossroads), 1972.

Ссылки 
 A Summary of Dingle’s Critique of Special Relativity: , , 
 Герберт Дингл «Наука на перепутье»

Примечания 

Астрономы Великобритании
Астрономы по алфавиту
Физики Великобритании
Физики по алфавиту
Президенты Королевского астрономического общества